PDL steht für:
 Passenger(train) Dedicated Line, eine im Eisenbahnverkehr in China verwendete Bezeichnung für Schnellfahrstrecken
 Flughafen Ponta Delgada der Azoreninsel São Miguel (IATA-Code)
 Page Description Language, siehe Seitenbeschreibungssprache
 Periodontales Ligament, ein Teil des Zahnhalteapparates, siehe Wurzelhaut
 Perl Data Language, eine Erweiterung der Computersprache Perl
 Pflegedienstleitung
 Psychodramaturgie Linguistique, ein Ansatz zum Lernen und Unterrichten von Fremdsprachen
 Public Documentation License, eine Open-Source-Lizenz für Dokumentationen
 USL Premier Development League, eine Fußballliga in den USA
 Pays de la Loire (ISO-3166-2:FR-Code), französische Region

Parteien:
 Partei Die Linke, eine Partei in Deutschland (von Kritikern verwendet)
 Partei der Deutschen Litauens
 Partidu Democrática Liberal, eine Partei in Osttimor
 Partidul Democrat Liberal, eine Partei in Rumänien
 Partito Democratico del Lavoro, italienische Partei (1943–46), Mitglied des Comitato di Liberazione Nazionale
 Il Popolo della Libertà (PdL), italienische Partei (2009–13)
 Parti destourien libre, tunesische Partei

Abkürzung